Моррис Коэн ():
 Коэн, Моррис Генрихович (1910—1995) — советский разведчик.
 Коэн, Моррис Рафаэль (1880—1947) — американский философ и теоретик права. См. также 
 Коэн, Морис Абрахам Коэн — два нагана (1887—1970) — участник китайской революции, помощник Сунь Ятсена.